Космическая биология (космобиология) — наука, изучающая возможности жизни в условиях космического пространства и при полётах на космических летательных аппаратах, а также принципы построения биологических систем обеспечения жизнедеятельности членов экипажей космических кораблей и станций. Рассматривает отсутствие влияния на организм силы тяжести, возможность существования организмов в вакууме и т. п.

См. также 
 Астробиология
 Криобиология
 Ксенобиология
 Секс в космосе

Примечания

Литература 
 
 Большой энциклопедический словарь. Космическая биология. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2001.